Ел Аусенте има више значења:

 Ел Аусенте, Ла Тигра (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Аусенте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аусенте (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику